Wybrzeże riasowe
 Radio RIAS – rozgłośnia działająca w Berlinie Zachodnim